Lonchodectidae è una famiglia estinta di pterosauri pterodactyloidi vissuti nel Cretaceo inferiore-superiore, circa 135-94 milioni di anni fa (Valanginiano-Cenomaniano). Dalla sua istituzione questa famiglia è stata variamente considerata come componente di Ctenochasmatoidea, Azhdarchoidea e Pteranodontia. I componenti di questa famiglia si distinguono per i loro alti alveoli che alloggiano denti conici, e per i margini alveolari sollevati.

Descrizione 
Le caratteristiche più diagnostiche dei Lonchodectidae riguardano i denti e le fauci. I denti della mandibola e della mascella sono generalmente piccoli, hanno le stesse dimensioni lungo tutta la lunghezza delle fauci e sono posizionati su margini alveolari sollevati. Il palato superiore ha una cresta prominente. Il genere Lonchodraco presenta due prominenti creste sulla punta del muso e della mandibola, mentre Ikrandraco presenta un'unica cresta a chiglia sulla punta della mandibola. Solo i generi Lonchodraco e Ikrandraco conservano materiale fossile postcranico, che mostra che il loro corpo era simile a quello di altri esponenti di Lanceodonta.

Classificazione 

Il seguente cladogramma è una topologia basata sugli studi di Pêgas et al. (2019). Nelle loro analisi, Pêgas et al. hanno posto Lonchodectidae (rappresentato come Lonchodraconidae) come il sister taxon di Istiodactyliformes, e hanno limitato la famiglia con Lonchodraco e Ikrandraco come unici membri.

Storia tassonomica 
Lonchodectidae venne nominata per la prima volta da Reginald Walter Hooley, nel 1914, e venne inizialmente considerata come un gruppo contenente solo il genere Lonchodectes. Successivamente, una revisione tassonomica sugli pterosauri di Cambridge Greensand del 2013 considerò Lonchodectes un nomen dubium e nominò una nuova famiglia, Lonchodraconidae, per le specie rimaste, che erano state spostate nel nuovo genere Lonchodraco. Anche i generi Yixianopterus, Unwindia, Prejanopterus, e Serradraco vennero considerati possibili lonchodectidi. Una revisione tassonomica di Lonchodectidae del paleontologo russo Alexander Averianov, nel 2020, ha limitato il clade a Ikrandraco, Lonchodectes e Lonchodraco, rendendo così Lonchodraconidae un sinonimo del precedente nome Lonchodectidae.

Paleobiologia

Stile di vita 
Del materiale fossile postcranico simile a quello degli azhdarchoidi è stato precedentemente riferito a Lonchodectes; tuttavia, questo materiale è stato in seguito riferito all'azhdarchoide Ornithostoma. Si presume che Ikrandraco fosse piscivoro (che si nutrisse di pesci), sebbene ciò non sia completamente confermato.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Pterosauri